Maktum (; ) ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmad ibn Said Al Maktum (* 1958), emiratischer Unternehmer; Vorsitzender von Emirates Airlines
 Ahmed Al Maktum (* 1963), Sportschütze aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE)
 Ahmed bin Raschid Al Maktum (* 1950), Scheich aus den VAE
 Hamdan bin Raschid Al Maktum (* 1945), Politiker der VAE
 Hamdan bin Muhammad Al Maktum (* 1982), Erbprinz von Dubai
 Hasher Al Maktoum (* 1985), Automobilrennfahrer aus den VAE
 Hascher bin Maktum (??–1886), Herrscher von Dubai

 Madschid bin Muhammad bin Raschid Al Maktum (* 1987), Distanzreiter der Vereinigten Arabischen Emirate, Vorstand der Dubai Culture & Arts Authority
 Maitha Al-Makhtoum (* 1980), Taekwondoin der Vereinigten Arabischen Emirate
 Maktum bin Raschid Al Maktum (1943–2006), Premierminister der VAE und Emir von Dubai
 Maktum Hascher Maktum Al Maktum (* 19??), Geschäftsmann sowie ehemaliger Motorsportfunktionär (A1GP) aus den VAE
 Muhammad bin Raschid Al Maktum (* 1949), Premierminister der VAE und Emir von Dubai
 Raschid bin Maktum (??–1894), Herrscher von Dubai
 Raschid bin Muhammad Al Maktum († 2015), Sportfunktionär aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Raschid bin Said Al Maktum (1912–1990), Herrscher von Dubai
 Said bin Maktum (1878–1958), Herrscher von Dubai
 Sheikh Saeed Al-Makhtoum (* 1976), Sportschütze der Vereinigten Arabischen Emirate